Рёрнбах () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Фрайунг-Графенау. Население составляет 4524 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,66 км². Официальный код — 09 2 72 141.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии